Patsy Gallacher ist der Name folgender Personen:

* Patsy Gallacher (Fußballspieler, 1891) (Patrick Gallacher; 1891–1953), irischer Fußballspieler
 Patsy Gallacher (Fußballspieler, 1909) (Patrick Gallacher; 1909–1992), schottischer Fußballspieler